Dipol kan syfta på:

 Elektrisk dipol – inom fysiken två elektriska laddningar med samma magnitud men olika tecken placerade med ett litet inbördes avstånd
 Magnetisk dipol – ett fysikaliskt objekt som har ett magnetiskt dipolmoment
 Dipolantenn –  en antenn formad som ett T
 Polär kovalent bindning – en kovalent bindning i en molekyl
 Dipol-dipolbindning – en kemisk bindning mellan molekyler

Se även
 Bipolärt syndrom